Ensdorf ist der Name folgender Orte:

 Ensdorf (Saar), Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Ensdorf (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ensdorf (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ensdorf (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Ensdorf steht außerdem für:
 Ensdorf (Boot), Hohlstablenkboot der Deutschen Marine

Siehe auch:
 Ennsdorf, eine Gemeinde im Bezirk Amstetten in Niederösterreich